|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Auckland (officieel ASB Classic) van 2016 vond plaats van 4 tot en met 9 januari 2016 in de Nieuw-Zeelandse stad Auckland. Het was de 31e editie van het vrouwen­toernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Auckland 2016. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Venus Williams was het eerste reekshoofd. Zij werd in de eerste ronde uitgeschakeld door Darja Kasatkina.

Het vijfde reekshoofd, Sloane Stephens uit de Verenigde Staten, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de ongeplaatste Duitse Julia Görges in twee sets. Stephens wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Auckland op haar naam te schrijven. Het was haar tweede WTA-titel.

De Belgische Kirsten Flipkens, die zich via het kwalificatietoernooi een plek in de hoofdtabel had weten te veroveren, bereikte daar de derde ronde – ze verloor die van Tamira Paszek. Haar landgenote Alison Van Uytvanck was het achtste reekshoofd, maar strandde al in de eerste ronde.

De Nederlandse Kiki Bertens had zich eveneens met succes door het kwalificatietoernooi geslagen, maar ook voor haar viel het doek na de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Titelhoudsters Sara Errani en Roberta Vinci hadden intussen hun samenwerking beëindigd.

De als eerste geplaatste Andrea Hlaváčková en Lucie Hradecká werden in de eerste ronde uitgeschakeld door Kirsten Flipkens en Ana Ivanović. Geen van de reekshoofden kwam trouwens voorbij de tweede ronde.

Het ongeplaatste Belgische duo Elise Mertens en An-Sophie Mestach won het toernooi. Zij versloegen in de finale het eveneens ongeplaatste koppel Danka Kovinić en Barbora Strýcová in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. Mestach had daarnaast al een eerder dubbelspeltitel met een andere partner; Mertens geen.

De Belgische Kirsten Flipkens speelde samen met Ana Ivanović uit Servië. Zij waren door middel van een wildcard tot het toernooi toegelaten, en bereikten de tweede ronde – daar lieten zij evenwel verstek gaan omdat de Servische duizelig was en hoofdpijn had. Alison Van Uytvanck en haar Zweedse partner Johanna Larsson strandden in de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bronnen 
  Toernooischema WTA

Auckland 2016
Auckland